Краниотомия — многозначный термин. Может означать:

 Краниотомия — трепанация свода черепа для оперативных вмешательств.
 Краниотомия — разрушение черепа плода при эмбриотомии.